Heut oder Heute heiratet mein Mann ist der Titel von:

 Heut heiratet mein Mann, Roman von Annemarie Selinko
 Heute heiratet mein Mann (1956), Romanverfilmung von Kurt Hoffmann
 Heute heiratet mein Mann (2006) Fernsehverfilmung des Romans von Michael Kreihsl